Хосе́ Мари́я Кальехо́н Буэ́но (; 11 февраля 1987, Мотриль, Испания) — испанский футболист, нападающий испанского клуба «Гранада». Выступал в сборной Испании.

Клубная карьера 
23 мая 2011 года Кальехон подписал пятилетний контракт с «Реалом», вступивший в силу 1 июля, как сообщалось, стоимость трансфера составила 10 млн евро. 16 июля он сыграл свой первый матч за «Реал» (товарищеский, «Реал» выиграл 4-1 у клуба «Лос-Анджелес Гэлакси»), забив первый для команды гол в игре на 30-й минуте. Первый официальный гол за мадридский «Реал» Хосе забил в матче со своим бывшим клубом «Эспаньол» (4-0). Сделал это Кальехон после передачи Криштиану Роналду. Первый дубль был оформлен в матче с загребским «Динамо» на «Сантьяго Бернабэу» (6:2).

В предсезонных сборах, летом 2012 года, Кальехон стал лучшим бомбардиром «Реала», забив 5 мячей: дубль в ворота «Бенфики» и по мячу в ворота «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милана» и «Селтика».

В чемпионате Испании Кальехон дебютировал в 1 туре против «Валенсии», выйдя на замену вместо Ди Марии на 57 минуте.

В 2013 году стало известно, что Хосе Кальехон покидает мадридский «Реал» и переходит в итальянский клуб «Наполи». Сумма трансфера составила 10 млн евро. 25 августа в дебютном матче забил свой первый гол за «Наполи».

Карьера в сборной 
Кальехон дебютировал в молодёжной сборной Испании 25 марта 2008 года в игре против сборной Казахстана. Он вошёл в игру на 46 минуте, заменив Бояна Кркича, и забил свой первый гол спустя 15 минут. Сборная Испании победила в том матче со счётом 5:0.

Всего за молодёжную сборную Испании сыграл 4 матча в которых отличился однажды.

В национальной сборной Испании Хосе Кальехон дебютировал в возрасте 27 лет 15 ноября 2014 года в отборочные матче ЧЕ-2016 против сборной Белоруссии (3:0).

Матчи Хосе Кальехона за сборную Испании 

Итого: 5 матчей / 0 голов; 3 победы, 1 ничья, 1 поражение.

Достижения

Командные достижения 
«Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 2011/12
 Обладатель Суперкубка Испании: 2012

«Наполи»
 Обладатель Кубка Италии: 2013/14, 2019/20
 Обладатель Суперкубка Италии: 2014

Личные достижения 
 Лучший бомбардир Кубка Италии: 2013/14
 Лучший ассистент Серия А: 2016/17

Статистика выступлений

Клубная статистика

Выступления за сборную

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Мадрид C»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Фиорентина»